Come Back to Me est une chanson de Janet Jackson sortie en 1990.
 Come Back to Me est une chanson de Vanessa Hudgens sortie en 2006.
 Come Back to Me est une chanson d'Hikaru Utada sortie en 2009.
 Come Back to Me est une chanson d'HollySiz sortie en 2013.

Voir aussi